МКС-41 — сорок первый долговременный экипаж Международной космической станции. Его работа началась 10 сентября 2014 года, 23:01 UTC после отстыковки корабля «Союз ТМА-12М» от станции экипажем корабля «Союз ТМА-13М» в количестве 3 человек. 26 сентября 2014 года, 2:11 UTC экспедицию пополнил экипаж корабля «Союз ТМА-14М». С этого момента в экспедиции работало 6 человек. Завершилась экспедиция 10 ноября 2014 года, 00:31 UTC с отстыковкой корабля «Союз ТМА-13М».

Экипаж

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 7 октября 2014 года,  Грегори Уайсмен и  Александр Герст, из модуля Квест, длительность 6 ч 13 мин, астронавты переместили в хранилище старый насос, подававший жидкий аммиак в систему охлаждения орбитального комплекса, выполнение электротехнических работ.
 15 октября 2014 года,  Грегори Уайсмен и  Барри Уилмор, из модуля Квест, длительность 6 ч 34 мин, замена стабилизатора напряжения на внешней поверхности станции.
 22 октября 2014 года,  Максим Сураев и  Александр Самокутяев, из модуля Пирс, длительность 3 ч 38 мин, космонавты осуществили демонтаж радиометрического комплекса и антенн с модуля Поиск, сняли защитную крышку моноблока научной аппаратуры Expose-R и в рамках космического эксперимента «Тест» взяли пробы с иллюминатора выходного люка-2 стыковочного отсека «Пирс».

Принятые грузовые корабли 
  SpaceX CRS-4, запуск 21 сентября 2014 года, стыковка 23 сентября 2014 года.
  Прогресс М-25М, запуск и стыковка 29 октября 2014 года.

Аварийный запуск к МКС 
  Cygnus CRS Orb-3, запуск 29 октября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
NASA’s Space Station Expeditions page

Экспедиции МКС